O’Higgins ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Departamento O’Higgins, argentinische Verwaltungseinheit
 O’Higgins (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Capitán General Bernardo O’Higgins, Ort in Argentinien
 Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Region in Chile
 Villa O’Higgins, Ort in Chile
 O’Higgins-Gletscher, Gletscher in Chile
 Nationalpark Bernardo O’Higgins, Nationalpark in Chile
 Parque O’Higgins, Park in Santiago de Chile
 Formel-E-Rennstrecke Santiago (Parque O’Higgins), Motorsport-Rennstrecke in Santiago de Chile
 Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins, Straße in Santiago de Chile
 Lago O’Higgins/San Martín, See an der argentinisch-chilenischen Grenze
 O’Higgins-Halbinsel, die Antarktische Halbinsel (chilenischer Name)
 GARS-O’Higgins, eine deutsche Antarktisstation
 Bernardo-O’Higgins-Station (Base General Bernardo O'Higgins Riquelme), chilenische Forschungsstation in der Antarktika 

O’Higgins ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosio O’Higgins (um 1720–1801), spanischer Kolonialgouverneur von Chile und Vizekönig von Peru
 Bernardo O’Higgins (1778–1842), chilenischer Revolutionsführer
 Brigid Hogan-O’Higgins (* 1932), irische Politikerin
 Dave O’Higgins (* 1964), britischer Jazzsaxophonist
 Pablo O’Higgins (1904–1983), US-amerikanischer und mexikanischer Künstler

 María O’Higgins (1920–2021), mexikanische Anwältin, bildende Künstlerin und Aktivistin für Frauenrechte
 Michael O’Higgins (1917–2005), irischer Politiker
 Thomas F. O’Higgins senior (1890–1953), irischer Politiker
 Thomas F. O’Higgins (1916–2003), irischer Politiker

O’Higgins steht für:

 (2351) O’Higgins, einen Asteroiden
 CD O’Higgins, chilenischer Fußballverein

O’Higgins ist der Name folgender Schiffe:
 O’Higgins (Schiff, 1897), chilenischer Panzerkreuzer
 O’Higgins (Schiff, 1936), chilenischer Leichter Kreuzer

Siehe auch:
 Ó hUiginn